Ernst-Reuter-Schule bezeichnet:
 Ernst-Reuter-Schule (Berlin), Schule in Berlin
 Ernst-Reuter-Schule (Frankfurt am Main), Schule in Frankfurt am Main